Колошма:
 Колошма — река, приток Суды.
 Колошма — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области.